{{Titre mis en forme|Personnages dEdens Zero}}Edens Zero est un manga de Hiro Mashima comportant une vaste sélection de personnages''' de sa création. L'histoire se déroule dans différentes planètes du cosmos.

 Personnages principaux 
 Equipage de l'Edens Zero 

Le personnage principal du manga. Shiki est un adolescent vivant au Royaume de Granbell, un parc d'attractions situé sur Granbell, une planète inhabitée. Il est donc le seul humain de Granbell, vivant au milieu de robots qui l'ont élevé. Il est l'un des derniers à pouvoir utiliser l'Ether Gear, un pouvoir basé sur une énergie appelée Ether, qui daterait des temps anciens. Ce pouvoir permet de modifier le flux d'ether qui circulent dans le corps, ainsi l'Ether Gear de Shiki, Satan Gravity, lui permet de contrôler la gravité, ainsi, il peut se tenir au plafond, se déplacer à très haute vitesse ou encore augmenter la puissance de ses coups. Suivant un entraînement et les conseils du Grand Démon, un robot qui a joué le rôle de démon dans le parc de Grandbell et grand-père adoptifs de Shiki qui souhaitait que celui-ci explore l'univers et se fasse de véritables amis humains. La pirate Erzy Crimson lui apprend qu'il est né hors du Cosmos Sakura et que Ziggy le Grand Démon l'a recueilli lors de son voyage pour rencontrer l'entité cosmique Mother. De plus, elle lui lègue le vaisseau spatial Edens Zero qui appartenait jadis à Ziggy et dont elle a pris soin en attendant la venue de l'héritier. Désormais propriétaire du vaisseau et maître des Quatre Étoiles Brillantes (4 androïdes femelles gardiennes de l'Edens Zero), Shiki devient capitaine d'équipage et hérite du surnom de "Grand Démon". Shiki est gentil, naïf et aime son prochain : il considère les machines et les PNJ de Digitalis comme ses amis mais a la phobie des insectes.

Rebecca est une jolie jeune fille blonde qui fait partie de la Bougie du Météore, une guilde d'aventuriers située sur la planète Blue Garden. Avec son chat bleu Happy, elle voyage dans le Cosmos Sakura à bord de son vaisseau spatial Aqua Wing afin de tourner des vidéos pour sa chaîne Aoneko (chat bleu en japonais) Channel sur le site de partage de vidéos B-Cube. Son objectif est de dépasser le million d'abonnés. Rebecca est énergique et motivée mais n'aime pas les conflits. Elle est gentille et respectueuse, souhaitant aider Laviria alors qu'elle l'a humiliée tant de fois. Cependant, lorsque Happy se transforme en pistolets, la gentille Rebecca devient une véritable furie. De plus, on apprend plus tard qu'elle a la capacité d'activer un Ether Gear grâce à une eau spéciale. Suivant les conseils d'Homura qui lui dit qu'elle peut choisir son Ether Gear, Rebecca souhaite alors un Ether Gear de visée automatique afin de tirer en plein dans sa cible à tous les coups. C'est sur la planète Sun Jewel que Rebecca développera son Ether Gear : Cat Leaper, qui lui permet de réaliser des sauts et augmente la puissance de ses jambes; elle peut aussi s'en servir pour voyager dans le temps. D'après Drakkhen Joe, elle est un véritable trésor, .

B-Cube est un site de partage de vidéos . Pour poster ou visionner des vidéos, il faut utiliser un B-Cube, un petit cube que Rebecca et Happy portent en collier. Lors d'un flashforward à la fin du chapitre 4 se déroulant  plus tard après l'histoire, deux personnes en combinaison trouvent un B-Cube avec l'inscription Edens Zero sur une planète isolée.

Happy est un chat bleu bipède doté d'intelligence et de parole qui accompagne Rebecca partout où elle va. Il est originaire de la planète Exceed et Rebecca l'a trouvé seul et abandonné de tous quand elle était petite. Un jour, Happy fut écrasé par un camion mais le docteur Wise Schteiner l'a ressuscité en tant que robot; il a conservé ses anciens souvenirs. Désormais doté d'un corps cybernétique, Happy peut se transformer en une paire de pistolets, les Happy Blasters, que Rebecca utilise pour se défendre et qui tirent des balles d'ether, douloureuses mais non-mortelles.

Le docteur Wise Schteiner est un vieux scientifique de la planète Norma. Il a rencontré Rebecca lorsqu'elle était petite, pleurant la mort tragique de son chat Happy. Pour lui redonner le sourire, Wise a transformé Happy en cyborg pour qu'il puisse être toujours aux côtés de son amie. En effet, Wise maîtrise aussi l'Ether Gear et son pouvoir se nomme Machina Maker : il peut modifier et reconstruire tout type de machine. Lorsque Shiki, Rebecca et Happy atterrissent sur la planète Norma, ils découvrent qu'elle a été bloquée 50 ans dans le passé. Ils font la connaissance du Wise Schteiner d'il y a 50 ans, un jeune voyou (voleur) génie de la robotique. Ce phénomène subi par la planète Norma est due au Croque-Mitemps, une gigantesque entité cosmique qui se nourrit du temps d'une planète, créant à chaque fois une réalité parallèle. C'est ainsi que le vieux Wise a pu s'échapper de Norma et peut vivre en même temps que le jeune Wise car il n'y a pas de paradoxe temporel. Pendant que le vieux Wise est sur une autre planète avec une serveuse bunny-girl de Norma, le jeune accompagne Shiki, Rebecca et Happy à l'aventure... mais finit par les quitter une fois arrivés sur Blue Garden. Cependant, il les rejoindra à nouveau pour sauver Rebecca enlevée par des mercenaires, accompagné d'une jeune guerrière nommée Homura. Si le vieux Wise est plus sage, les deux semblent être aussi obsédés l'un que l'autre.

Electro Magnetic Pino, dit Pino, est une androïde anti-machine de petite taille créé par le Grand Démon, le robot qui a élevé Shiki. D'identité féminine, Pino peut créer des Electro Magnetic Pulses, des ondes magnétiques provoquant l'arrêt temporaire des appareils électriques, que ce soit un robot, un système d'éclairage ou Mecha-Happy. Le gang de Sibylle l'utilise pour désactiver les robots militaires de Norma afin de s'en emparer. Cependant, Wise vole la mallette où Pino est stockée, pensant qu'il s'agit d'une mallette d'argent. Shiki la lui dérobe avant de la faire tomber, délivrant ainsi le robot. Shiki la sauve des représailles de Sibylle après avoir découvert la façon choquante dont il traite les robots. Il lui demandera ensuite de devenir son amie et en quête de retrouver sa mémoire et donc son maître, Pino rejoint Shiki, Rebecca, Happy et Wise dans leurs aventures. Plus tard, Pino révélera son rêve et seule Mother, déesse de l'univers, serait capable de réaliser celui-ci.

Homura est une jeune femme aux longs cheveux noirs vêtue d'un kimono que Wise rencontre sur Blue Garden. Elle a la manie d'exprimer ses pensées à haute voix, ce qui la gêne. Séduit par sa beauté, Wise la convainc de le suivre et d'accompagner l'équipage pour sauver Rebecca, enlevée les mercenaires de Rogue Out. Originaire d'une planète ravagée par des mercenaires, Homura est la disciple de Valkyrie, l'une des Quatre Étoiles Brillantes du Grand Démon et celle qui l'a sauvée. Valkyrie ayant disparu, c'est pour la retrouver qu'Homura souhaitait monter sur Edens Zero. De plus, Valkyrie a toujours loué la puissance du Grand Démon et en tant que guerrière, elle souhaite affronter son héritier Shiki pour le seul plaisir de combattre. Considérée au départ comme une intrus par Witch, Wise se porte garant d'elle et Shiki finit par la considérer comme une amie. Homura maîtrise l'Ether Gear depuis l'enfance et son niveau est tel que Shiki, Wise et Witch sont stupéfaits. Son Ether Gear, Soul Blade, lui permet de créer des sabres d'ether. Son maître Valkyrie avait le même. Lorsque l'équipage part à la recherche d'Harmit dans le monde virtuel Digitalis, son identité est usurpée par Amira, une agent des services secrets galactiques cherchant à rencontrer Drakkhen Joe, un mafieux intergalactique. Alors que la "fausse Homura" s'apprêtait à tuer le groupe de Shiki, la véritable Homura intervient à temps et engage un bref combat contre l'espionne qui finit par s'enfuir. Par la suite, l'Edens Zero part à la recherche de Valkyrie, ce qui est particulièrement important pour Homura : plus que son maître, l'androïde est en quelque sorte sa mère de substitution puisqu'elle a été abandonnée par sa mère biologique, Kurenai Kôgetsu. C'est sur la planète Sun Jewel qu'Homura retrouva Valkyrie, morte au champ d'honneur en s'étant sacrifiée pour combattre les Stones, des créatures dangereuses. Profondément désespérée, Homura trouve finalement le réconfort dans les paroles de Shiki et Rebecca, et, grâce au sabre d'Ether de Valkyrie, réussit à terrasser Garrett Benzaiten, l'un des redoutables sbires de sa mère qui règne en tyran sur la planète. Par la suite, Homura décide de devenir l'une des Quatre Étoiles Brillantes, remplaçant son maître "décédée".

Mosuko apparaît comme un mercenaire de l'organisation Rogue-Out. Il ressemble à un robot sumo et semble avoir un faible pour les femmes rondes. En réalité, Mosuko est un serviteur de la véritable Sister Ivly, la fausse Sister l'ayant programmé pour qu'il lui obéisse. Libéré de l'emprise de la mercenaire, Mosuko redevient l'intendant du vaisseau. Il porte désormais des bracelets noirs, une chemise blanche, une cravate et un gilet noir sans manches trop court d'où dépasse son énorme ventre. Au niveau du nombril se trouve une mystérieuse touche avec marqué "Don't Push" au-dessus. Bien qu'il soit tenté, Sister Ivly lui interdit d'appuyer.

 / 

Jin, de son vrai nom Kris Rutherford, est un ninja mercenaire originaire de Guilst, la planète-marché aux esclaves. Membre de l'organisation Rogue-Out et prêtant allégeance à "Sister", il a pour mission d'enlever Laviria pour le compte d'Illega souhaitant en faire son jouet. Cependant, Shiki intervient pour sauver celle qu'il déteste et combat Jin qui utilise l'Ether Gear du vent, Wind Rage. Alors que le combat fait de gros dégâts dans la ville, Jin reçoit l'ordre de se replier et dit à Shiki de le rejoindre sur Guilst s'il veut que le combat se termine. C'est ainsi qu'ils se retrouvent sur la planète du crime, Shiki étant venu pour sauver Rebecca, captive d'Illega. Shiki finit par vaincre Jin mais lui promet de se revoir à nouveau. En effet, la bataille est terminée car sa patronne Sister, qui n'était qu'une usurpatrice, s'est fait battre par la véritable Sister, libérée par Homura et Wise. La fausse Sister demande à Jin de l'aider mais ce dernier l'écrase de son pied en l'accusant de l'avoir utilisé. Jin pensait qu'elle pouvait soigner une certaine Kleene. La fausse Sister lui rappelle qu'elle a soigné ses blessures et qu'il lui reste assez de pouvoir de la vraie Sister pour soigner son amie. Jin finit par écraser complètement la tête de sa patronne en disant que Kleene est sa petite sœur et qu'il n'a pas d'amis. Par la suite, Jin réapparaît dans le hangar de marchandises du Bélial Goa, le vaisseau-ville de Drakkhen Joe, aux côtés de sa sœur Kleene, alias Sylph des Element 4. Le combat contre Shiki va donc reprendre...

Sylph, de son vrai nom Kleene Rutherford, est l'un des 4 Eléments, les forces spéciales de Drakkhen Joe envoyés attaquer l'équipage du Edens Zero après l'échec de Maria, Seth et Diego. C'est une jeune femme aux cheveux clairs mi-longs et vêtue à la japonaise. Elle pilote un vaisseau pour aborder l'Edens Zero et peut créer du vent même dans le vide spatial où il n'y a pas d'air. Avec son armada de drones, Sylph affronte Rebecca dans une bataille spatiale puis lorsque la jeune B-Cubeuse s'introduit dans le Belial Goa, Sylph l'aspire et l'enferme dans une petite boule de vent. Ensuite, elle confronte Shiki, Homura et Pino venus délivrer Rebecca mais elle n'est pas seule : Jin de Rogue Out est à ses côtés. Jin et Sylph sont frères et sœurs, et maîtrisent tous deux l'Ether Gear du vent : Si Jin peut utiliser le Wind Rage pour repousser les choses, Sylph peut les attirer à elle et les dérober grâce au Wind Flow.

Laguna est le partenaire de Sess et Diego. C'est un jeune homme aux cheveux bleus, avec des lèvres pulpeuses. Son Ether Gear, Tear Lover, lui permet de changer en eau quiconque verse des larmes à proximité de lui.

 Les Quatre Étoiles Brillantes 

Witch se présente comme le Bouclier d'Edens des Quatre Étoiles Brillantes du Grand Démon. C'est une androïde ayant l'apparence d'une femme avec de longs cheveux verts tressés et le visage partiellement dissimulé par une visière opaque. Elle a été construite par le Grand Démon Ziggy et obéit à tous les ordres de Shiki, petit-fils adoptif de son créateur. Witch peut contrôler entièrement le vaisseau, le nettoyer instantanément et activer sa véritable forme, révélant ainsi son nom Ether Drive Eternal Navigation Ship Zero, soit Edens Zero. Outre son rôle de pilote, elle prodigue des massages aux occupants et peut être omnisciente dans tout le vaisseau.

Witch la présente comme la Vie d'Edens des Quatre Étoiles Brillantes du Grand Démon. Elle a l'apparence d'une jeune fille aux longs cheveux vêtue comme une religieuse et semble avoir un sale caractère et un humour acéré. Sister Ivly a le pouvoir de soigner les blessures et de réparer les machines. Lors d'une mission pour Noa Glenfield, maître de la guilde Bougie du Météore, elle est neutralisée puis retenue captive par la chef de l'organisation de mercenaires Rogue Out qui usurpe son identité et utilise ses pouvoirs. La véritable Sister est alors libérée par Homura et Wise. Après avoir mis la fausse Sister hors d'état de nuire, elle rejoint Shiki et sa bande avec son robot Mosuko. Véritable sadique, Sister aime torturer amis comme ennemis dans sa "salle de dressage".

Witch la présente comme le Cœur d'Edens des Quatre Étoiles Brillantes du Grand Démon. Pouvant survivre dans le vide spatial, Harmit à l'apparence d'une jeune fille aux longs cheveux qui porte une sorte de casque audio. Elle a disparu pour une raison inconnue et l'équipage d'Edens Zero la retrouve sur un corps céleste appelé Iron Hill. Son corps est inanimé car elle est état de "Dive" : sa conscience est prisonnière d'un monde virtuel appelé Digitalis. Ce monde est un ancien jeu-vidéo en ligne dans lequel les personnages-non-jouables ont développé une conscience et gèrent désormais cette planète virtuelle. Shiki, Rebecca, Happy, Wise, Homura et Pino numérisent leur esprit afin de retrouver la conscience d'Harmit. Cependant, celle-ci veut rester dans le monde virtuel et repousse violemment Shiki en disant qu'elle déteste les humains. Cette haine vient du fait qu'elle ait été trahie par le professeur Muller et ses chercheurs, qui lui ont dit être ses amis ayant besoin de son aide pour créer une immense machine alimenter Hook, une planète uniquement peuplée de robots dont les humains n'ont plus besoin. Alors qu'elle était fière de les aider, elle ne comprit qu'à la fin que les scientifiques lui ont fait créer un gigantesque canon qui détruisit Hook car ils détestaient les robots. Torturée pendant 2 ans par Muller et ses subordonnées, elle sera finalement libérée par l'Armée Interstellaire avant de s'exiler sur Digitalis. Shiki et Rebecca parviennent finalement à la faire changer d'avis et faire en sorte qu'ils deviennent amis. Harmit parvient ensuite à libérer le vaisseau du contrôle du hackeur Spyder dont ils avaient vaincu l'avatar sur Digitalis.

Witch la présente comme le Sabre d'Edens des Quatre Étoiles Brillantes du Grand Démon. Valkyrie aurait un rôle militaire au sein du Edens Zero et a disparu pour une raison inconnue. Elle avait pour disciple Homura et semble lui avoir transmis pour son Ether Gear de sabre. D'après Xiaomei, Valkyrie est surpuissante et se trouverait sur Sun Jewel, une planète où l'on trouve toutes sortes de minéraux précieux et divisée en deux parties : une riche et une pauvre. Valkyrie semble diriger une faction armée dans la partie pauvre et attendre la venue d'Homura.

 Autres 
 Granbell 

 Le Grand Démon, de son vrai nom Ziggy est un robot bienveillant et le grand-père adoptif de Shiki au Royaume de Granbell, où il a servi le rôle de méchant dans le parc avant de mourir pendant l'enfance de Shiki. Très puissant, il est celui qui appris l'Ether Gear de la gravité à Shiki quand celui-ci était petit. On apprend dans le chapitre 13 que lui aussi était partie à la recherche de la déesse Mother comme de nombreuses autres personnes mais qu'il a échoué dans sa quête. Grande découverte pour Shiki qui n'était pas au courant de ce fait, cela aura pour effet de le motiver encore plus dans son objectif, en reprenant le rêve de son grand-père et en réussissant là où il a échoué. Erzy raconte qu'elle a été sauvée par Ziggy et que ce dernier, parti pour rencontrer Mother, a fait demi-tour vers Granbell pour élever Shiki qu'il venait de trouver.

 

 Le Roi de Granbell est un robot qui règne sur ce royaume. Il vit dans un grand château et son trône comporte plusieurs câbles métalliques semblant servir à lui apporter de l'énergie. Le Roi est très grand avec une moustache et porte une couronne ainsi qu'une longue cape. Lorsqu'il enlève celle-ci, le Roi dévoile son corps mécanique fait pour le combat. Lorsque Shiki emmène Rebecca et Happy dîner à l'auberge, le Roi est prévenu par un robot archer qu'une humaine a atterri sur Granbell. Avec les autres robots, il enlève Rebecca et Happy pour les exécuter, annonçant qu'ils sont hostiles aux humains. En réalité, cela n'est qu'une comédie destinée à ce que Shiki puisse quitter Granbell qui est une planète vouée à l'abandon. Après vaincu le Roi en combat, Shiki rejoint Rebecca et Happy dans leurs aventures et semble comprendre ce que voulaient vraiment ses amis robots.

Le Roi de Granbell a le même visage que Makarof Dreyar, présent dans le précédent manga de Hiro Mashima, Fairy Tail.

Michael est un robot de Granbell, le meilleur ami de Shiki. Il a une grosse tête violette avec un visage minimaliste et porte une tenue de sorcier. Lorsque Rebecca et Happy atterrirent sur Granbell, il joua la comédie avec les autres robots pour faire croire à Shiki qu'ils étaient en réalité hostiles aux humains. Pour sauver Rebecca captive du roi de Granbell, Shiki affronta ce dernier et sortit vainqueur du combat. Le jeune homme quitta la planète avec ses nouveaux amis tout en comprenant la vérité sur ce que voulaient réellement les robots. Dans l'entrepôt de Sibylle sur la planète Norma, Shiki découvre plein de robots du même modèle que Michael.

 Pirates de l'espace 

Elsie est la capitaine d'une immense flotte de pirates de l'espace. Elle porte une armure, une cape noire et un cache-œil sur l’œil droit. Ses subordonnés l'appellent « Princesse » et elle sème la terreur partout où elle va. Elsie est à la recherche de Shiki pour le vendre sur Guilt, une planète avec des marchés aux esclaves. Sa véritable apparence est squelettique et elle confronte Shiki dans son vaisseau. Son pouvoir lui permet de créer des tentacules mais elle finira vaincue par Shiki ayant enfin réussi à maîtriser la technique de la Comète de la Gravité. En réalité, Shiki a vaincu un parasite extraterrestre qui avait pris l'apparence d'Elsie. La vraie le contacte par écran interposé et lui annonce qu'elle lui donne son vaisseau, vaisseau qui a appartenu au Grand Démon Ziggy, le sauveur d'Elsie puis de Shiki. Le fait de vouloir vendre Shiki et ses amis comme esclaves n'était qu'un prétexte pour les forcer à combattre le parasite et Elsie devient finalement une alliée de Shiki.

Que ce soit au niveau du nom ou de l'apparence, Elsie Crimson est basée sur le personnage de Erza Scarlet présent dans le précédent manga de Hiro Mashima, Fairy Tail.

 Guilde Bougie du Météore 
La Bougie du Météore est une guilde d'aventuriers dont le siège est sur la planète Blue Garden. Le concept de guilde était au cœur du précédent manga de l'auteur, Fairy Tail. C'est la guilde dont font partie Rebecca et Happy qui y intègrent leur nouvel ami Shiki. Ce dernier sera choqué de la méchanceté de la plupart de ses membres.

Clarisse est la réceptionniste de la guilde Bougie du Météore. Elle a de longs cheveux blonds bouclés et porte des lunettes. C'est elle qui inscrit Shiki à la guilde sur demande de Rebecca. Gentille, c'est la seule qui est amicale avec Rebecca, contrastant avec les autres membres moqueurs et intolérants.

Laviria est une célèbre B-Cubeuse ainsi qu'une membre de la guilde Bougie du Météore. Vantarde, égocentrique et cupide, elle a de longs cheveux bleus dont une mèche en lévitation et est entourée de gardes du corps lorsqu'elle est dehors. Très populaire au sein de sa guilde et au-delà, elle fait payer au prix fort ses autographes, selfies ou poignées de main. Laviria est très méprisante envers Rebecca et dit souvent du mal de ses vidéos. Pour venger Rebecca, Shiki fait léviter Laviria avec son pouvoir de gravité. Ne sachant pas ce qui lui arrive, Laviria commence à être intéressée par Shiki et souhaite faire des vidéos sur lui. Par la suite, elle retrouve Rebecca sur Sun Jewel et lui propose de tourner une vidéo ridicule en échange de quoi elle l'aidera à retrouver ses amis prisonniers. La parole de Laviria n'a aucune valeur et elle s'en va, laissant Rebecca humiliée devant un public. La B-Cubeuse sans foi ni loi sera capturée et torturée par Drakkhen Joe pour faire plaisir à Rebecca, voulant amadouer cette dernière mais la jeune femme est choquée du traitement fait à Laviria. Elle souhaite l'aider à s'évader malgré tout ce qu'elle lui a fait.

Elle a la même couleur de cheveux que Wendy Marvel du manga Fairy Tail du même auteur.

Comme dans Fairy Tail, toute guilde a un maître. Le Maître de la Bougie du Météore est évoqué au début de l'arc Guilst. Il convoque Rebecca mais disparaît en même temps que celle-ci est enlevée par les mercenaires de Rogue-Out. "Master Noa" apparaît physiquement à la toute fin du chapitre 43 où le mafieux Drakkhen Joe le contacte pour avoir des informations sur Edens Zero. Noa lui répond vouloir être payé très cher pour divulguer ces informations. Noa Glenfield a l'apparence d'un jeune homme blond, souriant et vêtu d'un uniforme de gradé militaire. Sister Ivly était en mission pour lui lorsqu'elle fut capturée par Rogue Out. De plus, il a disparu en même temps que Rebecca lorsqu'elle aussi fut enlevée par les mercenaires. Ainsi, elle le soupçonne d'avoir des liens avec la pègre.

 Entités Cosmiques 

« Mother » est le nom donné à une gigantesque entité cosmique vivant à l'extérieur du Cosmos Sakura. Elle est infiniment plus grande que le dragon cosmique, lui-même encore plus grand que le vaisseau Aqua Wing. Les membres de la guilde Bougie du Météore pensent qu'elle est plus grande encore qu'une étoile. Mother a l'apparence d'une femme blanche et violette aux longs cheveux verts. Depuis qu'un aventurier l'a rencontrée, elle est considérée comme une déesse mais le mystère sur elle reste entier. Lorsque Shiki dit la connaître, les membres de la guilde Bougie du Météore se moquent de lui. Afin de remporter sa revanche, Shiki incite Rebecca a rechercher Mother pour la filmer, ce qui apporterait des millions de vues B-Cube à la jeune fille. D'après Erzy, celui qui parvient à rencontrer Mother vit une "renaissance". Selon Xiaomei, Mother est la mère et la magicienne du Cosmos, elle peut exaucer n'importe que vœu. Ce serait Mother qui aurait donné son pouvoir de divination à Xiaomei.

Xiaomei est la narratrice de l'oeuvre. C'est une jeune fille aux longs cheveux noirs et porte une robe chinoise rouge. Elle est omnisciente et s'adresse au lecteur, brisant ainsi le quatrième mur. Xiaomei apparaît au tout début du chapitre 5 en disant que son identité sera révélée au moment voulu et que le temps n'a que très peu de valeur dans Eden's Zero. Elle réapparaît au début du chapitre 31 en prévenant le lecteur que l'arc Digitalis sera "désagréable". On la retrouve au chapitre 44 et évoque les "méchancetés" de l'arc, peut-être veut-elle évoquer la mort de pnj, de joueur réel embrocher sur la planète virtuel, de la mort de Spider ou encore le côté sadique de Drakken Joe. Xiaomei est le devin légendaire de la planète Mildian, l'équipage du Grand Démon vient la voir afin de retrouver Valkyrie. Cependant, Xiaomei leur impose un tournoi de combat en contrepartie. Bien qu'elle puisse absolument tout voir dans le passé, le présent et le futur, elle a fixé une limite a son pouvoir qui est l'issue d'un combat afin de conserver le plaisir du suspense. Il semblerait qu'elle soit excitée par un combat et change radicalement de comportement. Une fois le tournoi remporté par l'équipage, elle leur révèle où se trouve Valkyrie ainsi que le pouvoir de Mother : celui d'exaucer les vœux. D'ailleurs, c'est Mother qui a donné le pouvoir de divination à Xiaomei, mais en contrepartie elle a du effacer de sa mémoire l'emplacement de la déesse.

Le Croque-Mitemps (Chronophage en anglais) est une entité cosmique de la taille d'environ une trentaine de planètes. Il ressemble à une masse nébuleuse blanche avec les traits noirs d'un dragon. Le Croque-Mitemps dévore le temps des planètes, ce qui crée une nouvelle réalité sans paradoxe temporel. C'est ainsi qu'il dévore le temps de la planète Norma, cette dernière étant bloquée cinquante ans en arrière. Il dévore également 1200 ans de la planète Guilst, supprimant toute civilisation et la ramenant à un état 100% naturel.

 Armée Interstellaire 

Jaguar est un capitaine de l'Armée Interstellaire. Ainsi, il est le supérieur de Justice, Victory et Creed. C'est un vieil homme aux cheveux blancs hérissés avec une moustache et des favoris. Il semble sage et s'inquiète à propos du criminel Drakkhen Joe.

 
Justice est un jeune homme aux cheveux argentés qui fait partie de l'Armée Interstellaire du Gouvernement Cosmique. Tout comme ses coéquipiers Victory et Creed, il porte un nom en rapport avec les valeurs de l'armée. Justice semble être un haut-gradé de l'Armée Interstellaire et met un point d'honneur à capturer la pirate Elsie Crimson. Il s'aperçoit que cette dernière aide Shiki et ses amis à s'échapper. Prenant cela pour un affront, il décide d'utiliser l'Ether Gear mais l'on ne sait pas encore en quoi consiste sa capacité.

Lorsqu'il utilise l'Ether Gear, des marques apparaissent sur la partie droite de son visage et ses cheveux changent de couleur. Ces marques sont dues à l'Ether Gear puisque Shiki a les mêmes sur ses poings lorsqu'il utilise son pouvoir de gravité. Il s'avère que Jellal Fernandez, un personnage du manga Fairy Tail du même auteur avait les cheveux bleus et un mystérieux tatouage sur son visage et le personnage de Justice avec les changements dus à l'Ether Gear lui ressemble ainsi.

Victory est un homme massif à la peau mate qui fait partie de l'Armée Interstellaire du Gouvernement Cosmique. Il semble être un haut-gradé de cette armée et taquine son coéquipier Justice.

 
Creed est un jeune homme craintif portant des lunettes qui fait partie de l'Armée Interstellaire du Gouvernement Cosmique. Il semble être subordonné de Justice et Victory ainsi que facilement impressionnable.

 Services secrets 
 

Jesse est un jeune homme à la coupe au bol qui dissimule ses yeux. Il arbore un sourire moqueur et rejoint Homura sur le monde virtuel Digitalis. Les deux se connaissent très bien et semblent être des espions. En réalité, cette Homura n'est autre qu'Amira une agent du GIA, les services secrets galactiques, la vraie étant enfermée en prison. Jesse est infiltré à bord de l'équipage d'Erzy Crimson. Se faisant passer pour un jeune membre d'équipage accro aux jeux vidéo, il tente dans l'ombre d'élaborer un plan pour faire chuter la capitaine pirate.

 

Amira est une agent des services secrets galactiques, le GIA. Alliée de Jesse, c'est une jeune femme blonde à la coiffure torsadée qui porte une combinaison noire laissant entrevoir sa poitrine. Lors de l'arrivée de l'équipage de Shiki sur Digitalis, elle usurpe l'identité d'Homura qu'elle jette en prison. Lorsque Shiki et ses amis combattent Jamirov et ses monstres, la fausse Homura intervient pour trahir ses coéquipiers dans le but de rencontrer Drakkhen Joe, l'un des seigneurs de la pègre. Cependant, la vraie Homura intervient et poursuit sa copie qui s'avère être une espionne. Son Ether Gear lui permet de copier l'apparence, la personnalité et la mémoire d'autrui.

 Pègre 

Drakkhen Joe, surnommé "l'Alchimiste des Ténèbres" est un puissant criminel, l'un des Six Généraux Galactiques Démoniaques et si puissant que l'organisation Rogue Out fait figure de débutants comparaison. Il semble âgé d'une quarantaine ou une cinquantaine d'années, il a des cheveux hérissés et dégradés, des cernes sous les yeux et une barbiche. C'est lui qui aurait changé la planète touristique Guilst en royaume du crime. À la suite du passage du Croque-Mitemps qui a ramené Guilst telle qu'elle était 1200 ans avant, il se trouve désormais sur un vaisseau doté de plumes mécaniques. Attiré par l'argent, c'est un créancier impitoyable qui torture ceux qui ne peuvent pas le rembourser. C'est ainsi qu'il torture le dessinateur Mully Morrisson qui lui doit 5 millions de glees en lui introduisant une bouteille dans la bouche et en la cassant d'un coup de pied. Joe le laisse en vie uniquement pour qu'il puisse le rembourser, et lui propose divers travaux d'esclave. Ensuite, il s'entretient avec le hacker Spider qui demande son aide pour se venger de l'équipage de Shiki. Cependant, Joe ne souhaite pas s'associer avec des loosers et demande à son bras-droit Seth d'éliminer Spider car il ne lui rapporte pas d'argent. Par la suite, il contacte Noa Glenfield, le maître de la guilde Bougie du Météore afin d'obtenir des informations sur l'Edens Zero qui "sent l'argent à plein nez". On le revoit peu après demander où se trouve l'Edens Zero à la Dame Ecarlate avant de se retourner contre cette dernière qui a des dettes financières envers lui. Son vaisseau Belial Goa se met ensuite à pourchasser l'Edens Zero mais l'équipage de celui-ci s'infiltre à bord de l'immense ville mouvante. Joe repère immédiatement les intrus et envoie ses soldats d'élite les intercepter. Son Ether Gear est l'Alchimie : il peut transformer un élément en un autre élément : par exemple, la bouteille en verre dont il se servait pour torturer sa victime devient une bouteille en delamour, le métal le plus lourd que l'on pouvait trouver sur Guilst ou encore transformer le blindage hyper-résistant de l'Edens Zero en papier. Les Element 4, ses soldats d'élite, semblent être liés à lui par leur pouvoir.

 

Spider, dit le Génial Hacker Spider est un pirate informatique et subordonné du général démoniaque Drakkhen Joe. Il apparaît sur le monde virtuel Digitalis en tant que Jamirov "le Tueur Fou". Sous cet avatar, il est grand, coiffé d'une crête iroquoise, a des craquelure sur la partie droite du visage, des oreilles pointues avec des boucles en forme de crâne, un nez pointu, des crocs, du fer sur le menton et porte un long manteau et des bottes en cuir. C'est un véritable psychopathe qui tue tous ceux qu'il rencontre avec sa grande faux Maria qui peut dévorer tout ce qui passe à sa portée. Jamirov sévit dans Digitalis et en tant que Player (joueur) élu, il a tous les droits : tuer les autres joueurs ainsi que les PNJ, ce qui lui vaudrait un bannissement immédiat normalement. De plus, il empêche les autres joueurs de se déconnecter, les forçant à rester dans le jeu pour qu'il soient tués. Jamirov commet un véritable massacre dans la ville de Crista, ce qui provoque la colère de Shiki et le fait qu'il soit l'allié d'un des plus grands chefs de la pègre n'y fait rien. Après avoir échangé quelques coups, il s'enfuit pour répondre à un rendez-vous de son chef, Drakkhen Joe. En réalité, Jamirov n'est autre qu'un avatar. Derrière le jeu, il s'agit de Spider, un hacker qui pirate le vaisseau Edens Zero pour se venger de Shiki. Sous sa véritable apparence, il a de longs cheveux noirs ondulés, de grands yeux et a un comportement excentrique. Alors que sa cyber-attaque mène l'Edens Zero en péril, Shiki et Rebecca parviennent à gagner la confiance d'Harmit qui libère le vaisseau de son emprise. Harmit annonce alors à Spider qu'elle a détecté sa position et qu'il est la cible de ses missiles avant de ne faire qu'un feu d'artifice. Humilié, Spider décide d'aller se plaindre à Drakkhen Joe mais ce dernier n'apprécie pas qu'un looser fasse appel à lui. Spider finit tué d'une balle dans la tête par Seth Anderson, le sniper de l'organisation de Joe. Il est le premier personnage humain à mourir dans le manga.

 

Maria Slime est une subordonnée de Drakkhen Joe, assez haut-placée dans l'organisation. C'est une jolie jeune femme aux cheveux longs portant une combinaison moulante. Avec Seth et Diego, Maria envahit l'Edens Zero pour y prendre les personnes présentes en otage. Son Ether Gear lui permet d'étirer ses jambes. Avec ses deux androïdes, elle se fait battre par Witch et finit prisonnière de Sister. Cette dernière brise vite son arrogance lorsqu'elle la menace de la torturer et de l'humilier, avant de remarquer qu'elle n'est pas humaine. En réalité, Maria est un slime de l'espace, une petite créature extraterrestre pouvant changer d'apparence et dont le corps est composé d'une substance visqueuse.

 

 Seth Anderson est un subordonné de Drakkhen Joe, assez haut-placé dans l'organisation. C'est un androïde, il est grand, mince avec un visage de squelette métallique et vêtu comme un cow-boy. C'est un sniper hors-pair qui tue Spider d'une balle dans la tête. Il est si rapide qu'on ne le voit même pas tirer et Spider ne se rend même pas compte de sa mort. Avec Maria et Diego, Seth envahit l'Edens Zero pour y prendre les personnes présentes en otage mais il se fait battre par Witch. Pour éviter d'être prisonnier, il finit par s'autodétruire.

 

Diego Rayes est un subordonné de Drakkhen Joe, assez haut-placé dans l'organisation. C'est un androïde imposant, il a de courts cheveux hérissés, un visage métallique et une grande écharpe. Avec Maria et Seth, Diego envahit l'Edens Zero pour y prendre les personnes présentes en otage mais il se fait battre par Witch. Pour éviter d'être prisonnier, il finit par s'autodétruire.

 
Laguna est le partenaire de Seth et Diego. C'est un jeune homme aux longs cheveux blonds hérissés avec un cache-oeil sur l'oeil droit, un collier de crocs et un pantalon large. Surnommé le Sniper de Feu, il possède un fusil à lunettes avec lequel il peut abattre sa cible à plusieurs kilomètres de distance. C'est ainsi qu'il met Wise hors combat depuis sa tour.

 
De son vrai nom Kleene, Sylph est l'un des 4 Eléments, les forces spéciales de Drakkhen Joe envoyés attaquer l'équipage du Edens Zero après l'échec de Maria, Seth et Diego. C'est une jeune femme aux cheveux clairs mi-longs et vêtue à la japonaise. Elle pilote un vaisseau pour aborder l'Edens Zero et peut créer du vent même dans le vide spatial où il n'y a pas d'air. Avec son armada de drones, Sylph affronte Rebecca dans une bataille spatiale puis lorsque la jeune B-Cubeuse s'introduit dans le Belial Goa, Sylph l'aspire et l'enferme dans une petite boule de vent. Ensuite, elle confronte Shiki, Homura et Pino venus délivrer Rebecca mais elle n'est pas seule : Jin de Rogue Out est à ses côtés. Jin et Sylph sont frères et sœurs, et maîtrisent tous deux l'Ether Gear du vent : Si Jin peut l'utiliser pour repousser les choses, Sylph peut les attirer à elle et les dérober.

Sylph ressemble beaucoup à Brandish µ, personnage de Fairy Tail, précédent manga de l'auteur.

 
Daichi est l'un des 4 Éléments, les forces spéciales de Drakkhen Joe envoyés attaquer l'équipage du Edens Zero après l'échec de Maria, Seth et Diego. Il n'est pas humain et a des cheveux noirs rasés sur le côté, des yeux en forme d'étoile et son corps semble être fait de pierre. Son élément est la Terre et il apparaît, surgissant du sol, dans la cellule où sont enfermés Laviria et Rebecca pour les empêcher de s'échapper.

 Norma 

Malgré son prénom féminin, il s'agit d'un homme. Vivant sur la planète Norma, Sibylle est une véritable brute, le chef d'un gang de voleurs qui maltraite les robots qu'il exploite comme Pino. Cependant, il semblerait qu'il ait été bon et soucieux de ses camarades avant de devenir cruel. Wise faisait partie de son gang avant de le trahir. Sibylle pilote un robot géant pour se déplacer et combattre mais Shiki parvient à le vaincre. Par la suite, l'équipage de Shiki rencontre un vieux Sibylle sur le Belial Goa, le vaisseau-ville de Drakkhen Joe. Comme Wise, ce Sibylle-là a échappé au Croque-mitemps et est donc un Sibylle différent que celui que Shiki a affronté sur Norma. Désormais simple barman, Sibylle n'est plus un criminel et souhaite sauver Wise, son ancien ami grièvement blessé par Faye.

 Guilst 
Auparavant une planète touristique, Guilst est devenue le repaire des criminels ainsi qu'une plaque tournante du trafic d'êtres humains. D'après le capitaine Jaguar de l'Armée Interstellaire, c'est un puissant criminel nommé Drakkhen Joe qui a transformé Guilst en repaire du crime. Désormais, la nature a repris ses droits sur Guilst depuis que le Croque-Mitemps a dévoré 1200 ans de son existence. Seul un dixième des habitants a survécu en quittant la planète.

 

Elle a l'apparence d'une jeune religieuse avec robe, coiffe et croix mais également une sorte de longue queue mécanique dans le dos. Sous sa robe, elle porte un porte-jarretelles noir. Chef de l'organisation de mercenaires Rogue Out, elle se cache dans une immense statue située dans l'autel d'une église abandonnée sur Guilst. Sister ne recule devant rien, quitte à mettre la pression sur un client voire le tuer pour prendre toute sa fortune. Shiki, Homura et Pino la rencontrent à l'église mais Witch leur avertit que si son code d'identification est bon, elle n'a pas le même physique qu'avant. Par la suite, elle affronte Shiki aux côtés de ses subordonnés Jin et Ganof. Sister utilise les corps de ses subordonnés comme des boucliers avant de les soigner à volonté. Shiki parvient à battre ses adversaires quand la véritable Sister apparaît. La Sister connue jusqu'à présent n'était qu'une usurpatrice qui retenait la vraie Sister Ivly prisonnière et volait son pouvoir. La fausse Sister se fait alors vaincre par la vraie avant d'être tuée par Jin, se vengeant d'avoir été manipulé.

 
 
Ganof est un mercenaire de l'organisation Rogue-Out. Moins calme que son coéquipier Jin, c'est un véritable pervers qui se plaît à provoquer et humilier les B-Cubeuses capturées. Il est grand avec un cou épais, une moustache, une coupe afro et des oreilles étranges.

  
 
Illega est un riche extraterrestre ayant des caractéristiques de batracien. Il porte un costume, une chaîne autour du cou et a un majordome à son service. Illega loue les services de mercenaires de "Sister" pour qu'ils capturent de jolies jeunes filles. Il semblerait après avoir été achetées, ces jeunes filles sont pétrifiées et leurs corps mis en scène dans la demeure d'Illega. Cet extraterrestre pervers semblent s'intéresser aux B-Cubeuses comme Rebecca ou sa rivale Raviria. Il est finalement vaincu par Rebecca et son pistolet à éther tandis que les filles atteintes par son pouvoir retrouvent leur état initial grâce aux pouvoirs de Sister Ivly.

 Digitalis 
Digitalis est une planète virtuelle issue du jeu vidéo "Rogue Fantasia". Pour y accéder, il faut faire un "dive", soit numériser son corps.

 

Shino est le surnom donné au Shinobi-Troll, un monstre PNJ du monde virtuel Digitalis. C'est un troll imposant, le dieu protecteur de la ville de Christa qui s'est affranchi des règles du jeu pour aider l'équipe de Shiki contre Jamirov.

 

Guiron, commandant de l'armée des Bêtes, est un monstre du jeu Rogue Fantasia devenu depuis la planète virtuelle Digitalis. C'est un aigle humanoïde vêtu d'une armure. Il dirige une armée de monstres destinée à tuer les Personnages Non-Jouables pour le compte de Jamirov. Tous savent que leur chef Jamirov les tuera une fois leur mission accomplie mais ils sont fiers de mourir pour lui.

 Sun Jewel 
Sun Jewel est une planète vivant des minéraux précieux. Il y a une partie riche et une partie pauvre. La violence y est interdite et tout criminel se fait désintégrer par le pouvoir de la Dame Écarlate, la dirigeante de Sun Jewel qui est une véritable tyranne et souhaite empêcher toute rébellion afin de pouvoir conserver ses avantages. Sont considérés comme semi-criminels ceux qui ont usé de la violence pour une juste cause, comme affronter des braqueurs pour empêcher un hold-up. Même cela est interdit et mène à une peine de travaux forcés dans la partie pauvre où il faut extraire un certain nombre de methals, des joyaux poussant sur le corps de créatures appelées les Stones. Ceux qui chassent ces créatures sont les hunters.

 

Une femme brune au look traditionnel japonais avec coiffe et kimono. Se faisant appeler la Dame Ecarlate, elle dirige la planète Sun Jewel et vit dans un palais protégé par des gardes, les Punishers. Kurenai a à sa disposition une arme redoutable Satellite Blaze lui permet de localiser n'importe qui sur la planète Sun Jewel et soit le téléporter, soit le désintégrer. Dans ce dernier cas, il ne reste plus alors qu'une trace rouge. Elle peut prêter son pouvoir partiellement à ses subordonnés mais également l'utiliser via sa main, comme lorsqu'elle brûle le visage du mannequin Cédric qui postulait pour être son majordome et qui lui a fait l'affront de la toucher et de dire qu'elle est à son goût. Les candidats au poste d'assistant finissent généralement en soumis, la Dame Écarlate semblant être une adepte de la domination SM. Dotée d'un ego et d'un orgueil surdimensionné, la Dame Écarlate se présente comme une déesse justicière qui débarrasse sa planète des criminels. Cependant, c'est une véritable tyranne cupide qui ne s'occupe que de la partie riche de la planète, laissant la partie pauvre livrée à elle-même où les prisonniers effectuent des travaux forcés à vie afin de l'enrichir. Intéressé par son pouvoir, Drakkhen Joe vient à elle pour lui demander de localiser l'Edens Zero, seul vaisseau doté d'un Ether Drive, un appareil pouvant produire autant d'énergie que dix ans d'exploitation des mines de methal. En contrepartie, elle aurait 30% des gains mais elle compte bien le devancer et empocher seule l'argent. Kurenai est la mère biologique d'Homura mais elle l'a abandonnée volontairement. Capturée par des esclavagistes, Kurenai fut désespérée par son sort avant d'être libérée par une androïde, Valkyrie qui a recueilli Homura. Une fois libre, la jeune femme épousa le chef des esclavagistes, un riche baron avant de l'assassiner pour profiter de sa fortune. Elle devint alors la Dame Écarlate et commença à exploiter la planète pour ses propres désirs. Voyant qu'elle a libéré une dangereuse folle, Valkyrie se mit en tête de l'arrêter mais elle mourut en héroïne en combattant les Stones, des créatures dangereuses que les prisonniers du régime de la Dame Écarlate doivent tuer pour récupérer le minerai précieux qu'ils produisent. La rébellion connaîtra un nouveau souffle grâce à Shiki, Rebecca et Homura. Alors que la Dame Écarlate ordonna un tir de Satellite Blaze pour réduire en poussière l'armée rebelle, l'arme est neutralisée par le Belial Goa de Drakkhen Joe. Kurenai prend ensuite place dans un robot de combat, le Chevalier d'Acier Ecarlate mais elle se fait battre par Shiki. Ce dernier la ramène alors aux pieds de sa fille qu'elle a toujours renié, Homura. Les rebelles souhaitent la punir mais Shiki veut laisser Homura la juger. Kurenai tente alors de lui faire croire qu'elle l'a toujours aimée et recherchée. Homura lui remercie de lui avoir donné la vie mais ne la considère pas comme sa mère à cause de son comportement. Elle décide de lui laisser la vie sauve et lui ordonne de partir au plus vite. Kurenai, effrayée, s'enfuit à toutes jambes et disparaît dans une forêt. Alors qu'elle pense pouvoir se rattraper et redevenir la dirigeante de Sun Jewel, la Dame Ecarlate est frappée par un homme armé d'une batte de base-ball, ce qui la fait chuter et lui casse les dents. Son agresseur n'est autre que Cédric, le candidat au poste d'assistant qu'elle a humilié et défiguré. Aux côtés d'une bande de brigands, Cédric capture Kurenai et décide d'en faire son esclave pour se venger, évoquant un "retour de karma".

 

Un homme de main de la Dame Écarlate. C'est un petit extraterrestre avec un gros crâne, six taches sur le front, de gros yeux et une bouche de batracien. Il aurait voyagé sur de nombreuses planètes.

 

Un homme de main de la Dame Écarlate. Il a des cheveux mi-longs, un masque de fer et un tatouage sur le visage. Violent, cruel et pervers, il frappe un hunter qui n'a pas assez rapporté de methals parce qu'il était malade. Garrett est alors stoppé par Shiki et les hunters lui prédisent des ennuis car s'attaquer aux hommes de la Dame Écarlate est extrêmement risqué. Armé d'un fouet qui peut suivre la cible, Garrett bat Shiki et enlève Homura. Dans un bâtiment, il torture la jeune femme qui ne peut pas utiliser l'Ether Gear à cause de ses mains liées mais Shiki intervient. Finalement, Shiki le bat facilement avec son pouvoir de gravité. Cependant, la Dame Écarlate lui ayant prêté partiellement son pouvoir, il téléporte Shiki et Homura dans la caverne de Black Rock, le plus puissant des Stones ayant l'apparence d'un dragon épineux sans tête. Lors la bataille finale, Garrett attaque Homura qui se recueillait sur la dépouille de Valkyrie. Bien que la jeune fille soit immobilisée par le fouet paralysant de Garrett, elle réussit à le vaincre grâce au sabre d'éther de Valkyrie. Garret finit transpercé par ce sabre mais survit néanmoins.

 

Un homme de main de la Dame Écarlate. Il est grand avec des cheveux noirs en catogan et rasés sur le côté, une barbe claire et des oreilles pointues. Nino a pour mission de capturer Rebecca afin d'obtenir des informations sur l'Edens Zero. La jeune fille s'étant déguisée en magical-girl suite un piège de sa rivale Laviria Christy, Nino est tombé amoureux d'elle car c'est un grand fan d'animes. Il va alors l'aider à pénétrer dans la zone de travaux forcés pour qu'elle puisse retrouver Shiki et Homura tandis qu'il va dire à sa patronne qu'il n'a rien trouvé. Lors de la bataille finale, il affronte Rebecca. Son Ether Gear lui permet de se créer des bras supplémentaires en éther, dotés d'une puissance surhumaine. Alors qu'elle combat à contre-coeur, Rebecca active son Ether Gear basé sur l'agilité et la vitesse. Elle réussit à battre Nino. Ce dernier, voyant que Rebecca à la même passion que lui pour les animes, décide de se ranger de son côté et désactive les Punishers de sa patronne, permettant à la rébellion de l'emporter.

 

Paul est le disciple de Valkyrie. Il est petit, bien portant avec des cheveux noirs frisés. Il porte un casque à lunettes avec un tissu sur les côtés. Paul a été envoyé dans la zone de travaux forcés pour vol. Son oiseau mécanique incite Rebecca à le rejoindre et il lui explique devoir remettre un B-Cube à Homura afin qu'elle comprenne la raison pour laquelle Valkyrie l'a abandonnée. Paul maîtrise un Ether Gear, Steal Hand, qui lui permet de déplacer les objets de 10 centimètres instantanément. Ainsi, il peut les voler et se les approprier. Paul emmène Rebecca, Happy et Pino sauver Shiki et Homura aux prises avec le Black Rock. Après avoir vaincu la créature avec l'aide de ses amis, Homura reçoit de Paul un B-Cube contenant la vérité sur la décision de Valkyrie.

 

Un homme de main de la Dame Écarlate. Il est très grand, costaud avec une apparence de lion bipède avec de grands crocs. Il porte une armure et une hache dans le dos. Baku vient chercher Garrett car la Dame Écarlate convoque ses guerriers afin de pallier la rébellion de Valkyrie. Lors de la bataille finale, il affronte Wise Schteiner sous l'identité d'Arsenal. Le jeune voleur et futur scientifique réussit à l'emporter grâce à son armure cybernétique.

 

Cédric est un jeune et beau mannequin blond portant un costume et possédant un diplôme de majordome. Il postule pour le poste d'assistant de Kurenai Kôgetsu, la Dame Ecarlate. Lors du test d'embauche, Kurenai lui demande de se déshabiller, ce qu'il fait volontiers. Cédric s'approche d'elle pour la séduire, lui caresse la joue et lui dit qu'elle est à son goût, ce qui met la Dame Ecarlate hors d'elle. Elle lui saisit le visage et le brûle avec son Gantelet Ecarlate avant de le laisser au sol, nu et humilié. Par la suite, il réapparaît dans une forêt dans la zone des travaux forcés. À la suite de sa défiguration, Cédric porte un masque métallique et est vêtu d'un blouson et d'un pantalon en cuir. Faisant partie d'une bande de brigands, il intercepte la Dame Ecarlate en fuite et lui casse les dents avec une batte de base-ball. Souhaitant se venger de l'humiliation qu'elle lui a fait subir, Cédric compte en faire son animal de compagnie.

 Cosmos AOI 
 

Un étrange navigateur à moustache portant une tenue d'astronaute et tenant un gouvernail de bateau. Il lévite dans le vide spatial aux côtés de poissons cosmiques et demande de l'aide à l'équipage de l'Edens Zero. Une fois à bord, Connor semble faire tout ce dont il a envie, Shiki pense s'en faire un nouvel ami mais Witch, Sister et Harmit le trouvent trop étrange. Il révèle être l'ancien capitaine de l'Edens One. L'Edens Zero ne serait-donc pas le seul Ether Drive Eternal Navigation Ship ?

 Notes et références 

 Articles connexes 
 Edens Zero''

Edens Zero